Experientia může znamenat:

 Cellular and Molecular Life Sciences – vědecký časopis založený 1945, až do 1994 pojmenovaný Experientia
 Experientia (nadace) – česká nadace podporující přírodní vědy